Zjazd kobiet podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został rozegrany 12 lutego. Zawody odbyły się na trasie Grizzly Run w Snowbasin. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Francuzka Carole Montillet, srebro wywalczyła Włoszka Isolde Kostner, a brąz zdobyła Austriaczka Renate Götschl.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002